Paulo Vinícius Souza dos Santos (ur. 21 lutego 1990 w São Paulo) – węgierski piłkarz brazylijskiego pochodzenia, grający na pozycji środkowego obrońcy. W sezonie 2020/2021 występuje klubie APOEL FC.

Kariera klubowa 
Vinícius grał jako junior w klubie São Paulo FC. W 2009 roku przeniósł się on do River Plate Montevideo, gdzie zagrał w 26 spotkaniach i zdobył jednego gola. W 2011 roku Vinícius został zakontraktowany przez MOL Fehérvár FC. Zawodnik ten występował w tym klubie przez 9 lat - dwukrotnie został mistrzem Węgier (2015 i 2018 rok). Dla Fehérváru Węgier rozegrał 279 meczy, strzelając przy tym 16 bramek. W lipcu 2020 roku Vinícius przeniósł się do Clubu Nacional. Przez pół roku gry dla tego zespołu wychowanek São Paulo FC na murawę wybiegał w jego barwach szesnastokrotnie, nie strzelając żadnego gola. W 2021 roku Vinícius podpisał kontrakt z APOEL-em FC. Do 12 lutego 2021 roku Węgier dla cypryjskiego klubu wystąpił w dwóch meczach, nie zdobywając żadnej bramki.

Kariera reprezentacyjna 
W 2017 roku Vinícius otrzymał węgierskie obywatelstwo, a niedługo potem zadebiutował w tejże reprezentacji. Miało to miejsce 25 marca 2017 roku w meczu z Portugalią (0:3). Dotychczas dla reprezentacji Węgier Vinícius rozegrał 7 spotkań, nie strzelając żadnej bramki.

Przypisy

Bibliografia 

 

Reprezentanci Węgier w piłce nożnej
Piłkarze River Plate Montevideo
Piłkarze Videotonu FC
Piłkarze Club Nacional de Football
Piłkarze APOEL FC
Ludzie urodzeni w São Paulo
Urodzeni w 1990